Uronen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Jere Uronen (né en 1994), joueur finlandais de football
Jesse Uronen (né en 1983), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois